Van Teylingen (I), een middeleeuws adellijk geslacht in het graafschap Holland
Van Teylingen (II), een Nederlands geslacht, in 1815 in de adelstand verheven, uitgestorven in 1993